Großer Mercedes ist eine inoffizielle Bezeichnung für drei Typen von Luxusautos von Mercedes-Benz, welche jeweils das deutlich distanzierte Spitzenmodell darstellten:

 Mercedes-Benz 770, hergestellt in zwei Serien von 1930 bis 1938 (W 07) und 1938 bis 1943 (W 150)
 Mercedes-Benz 600, hergestellt von 1964 bis 1981 (W100)